Nightline steht für:

 Nightline (Hörfunksendung), eine ehemalige Sendung des hr-Jugendsenders You FM
 Nightline (US-amerikanische Fernsehsendung), eine Nachrichtensendung des Fernsehsenders ABC
 Nightline (australische Fernsehsendung), ehemalige Nachrichtensendung des australischen Fernsehsenders Nine Network
 Nightline (Telefon), eine studentische Telefonberatung und -seelsorge
 NightLine Wien, Wiener Nachtverkehrsnetz